Urden ist der Familienname von

 Konrad von Urden († 1382), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Nikolaus von Urden († 1407), Ratsherr der Hansestadt Lübeck